3 miejscowości w Polsce: 
 Ciemniewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Sońsk 
 Ciemniewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Czerwonka 
 Ciemniewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Sochocin